Veelvoud (wiskunde) 
Veelvouden van bytes
Kleinste gemene veelvoud